Niemcy:
 Seelen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Osoby:
 Johann Heinrich von Seelen – niemiecki teolog
 Werner von Seelen – niemiecki biolog

Zobacz też:
 Seele
 Sehlen
 Selen